Реча има више значења:

 Реча (Катеаска), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Реча (Реча), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Реча (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Реча (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Реча (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Реча (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Реча (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Реча (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Реча (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Реча (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Реча (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Реча (Салаж), насеље у округу Салаж у Румунији
 Реча (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Реча (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Реча (Брашов), општина у округу Брашов у Румунији
 Општина Реча (Марамуреш), општина у округу Марамуреш у Румунији